Адамсвилл () — название ряда населённых пунктов в США.

Населённые пункты США 
  — город в Алабаме.
  — город-призрак в Аризоне.
  — деревня в Огайо.
  — поселение в Пенсильвании.
  — городок в Теннесси.

См. также 
 Адамс
 Адамстаун